

Geografia
 Chisholm – CDP statunitense nel Maine
 Chisholm – città statunitense nel Minnesota

Persone
 Ashleigh Chisholm – attrice australiana
 Brock Chisholm – fisico canadese
 Caroline Chisholm – umanitaria britannica
 Catherine Chisholm Cushing – commediografa statunitense
 Erik Chisholm – compositore britannico
 Grace Chisholm Young – matematica britannica
 Mark Chisholm – rugbista australiano
 Melanie Chisholm (Melanie C) – cantante britannica
 Roderick Chisholm – filosofo statunitense
 Ross Chisholm – calciatore britannico
 Shirley Chisholm – politica statunitense
 Tanya Chisholm – attrice statunitense

Altre voci
 289314 Chisholm – asteroide
 Chisholm v. Georgia – sentenza statunitense
 Pista Chisholm – percorso statunitense